Александр Армфельд:
 Армфельд, Александр Александрович (1833—1897) — русский животновод, профессор Института сельского хозяйства в Новой Александрии, один из первых русских писателей по скотоводству.
 Армфельд, Александр Осипович (1806—1868) — ординарный профессор Московского университета.